Creasey  ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Creasey (1864–1923), britischer Sportschütze
 John Creasey (1908–1973), englischer Schriftsteller
 Timothy Creasey (1923–1986), britischer General